Софія Вюртемберзька (1563—1590) — донька герцога Вюртембергу Крістофа та принцеси Бранденбург-Ансбахської Анни Марії, дружина герцога Саксен-Веймару Фрідріха Вільгельма I.
 Софія Вюртемберзька (1818–1877) — донька короля Вюртембергу Вільгельма I та великої княжни Катерини Павлівни, дружина короля Нідерландів Віллема III.